Куяган:

 Куяган — река в Алтайском крае
 Куяган — село в Алтайском районе Алтайского края